I World Group Play-offs 2009 sono i principali play-off della Fed Cup 2009. Ad essi partecipano le 4 squadre sconfitte nel primo turno del World Group (Cina, Francia, Argentina e Spagna) e le 4 squadre vincitrici del World Group II (Slovacchia, Germania, Serbia e Ucraina) incrociandosi in scontri ad eliminazione diretta. Le 4 squadre vincenti i play-offs avranno il diritto a partecipare al World Group del prossimo anno e lottare quindi per la conquista della Fed Cup 2010, mentre le perdenti retrocedono nel World Group II.

Spagna vs. Serbia

Francia vs. Slovacchia

Germania vs. Cina

Argentina vs. Ucraina

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2009